Berito – antica denominazione di Beirut
 Berito – colonia greca nella Troade